Il doppio del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Marrero e Fernando Verdasco erano i detentori del titolo ma si sono ritirati durante le semifinali.

In finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno sconfitto Alexander Peya e Bruno Soares per 3-6, 6-1, [10-8].

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares

<li>  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinale, ritirati)
<li>  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (primo turno)

Wildcard

  Daniel Brands /  Christopher Kas (primo turno)

<li>  Andre Begemann /  Martin Emmrich (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013